Der Toggenburger steht für folgende Schweizer Zeitungen:
 Der liberale Toggenburger, 1848 und 1849 in Flawil herausgegebenes Wochenblatt
 Der Toggenburger, früherer Name für das Toggenburger Tagblatt, 1942 bis 1998 in Wattwil herausgegebene Zeitung

Siehe auch:
 Toggenburger, Schweizer Adelsgeschlecht